1001 Movies You Must See Before You Die ist ein jährlich neu erscheindes Buch von Steven Jay Schneider, in dem Filme von einem der 70 beteiligten Kritiker kommentiert werden. Das erste Buch dieser Reihe wurde 2003 in Australien veröffentlicht und war ein großer Erfolg. Es erreichte im April 2004 Platz sieben der meistverkauften Bücher. Dies brachte ihm eine Show auf ABC ein. Die aktuelle Ausgabe wurde im Oktober 2020 veröffentlicht. Die Bücher dieser Reihe werden in mehrere Sprachen übersetzt.

Der Autor, Steven Jay Schneider, ist ein auf Film spezialisierter Schriftsteller. Er hat einen Abschluss in Philosophie an der Harvard University und in Cinema Studies an der New York University. Er hat sich auf Horrorfilme spezialisiert. Die Co-Autoren dieses Buches sind prominente Filmkritiker, die sich auf verschiedene Genres spezialisiert haben. Die Filme in dieser Auswahl wurden nach ihrem Ruf, ihrem Kassenerfolg, ihrer Berühmtheit, ihrem Kultstatus oder ihrer Bedeutung und ihrem Einfluss im Weltkino bestimmt.

Diese Liste enthält Filme aus Dutzenden von verschiedenen Filmgenres (Komödie, Drama, Musical, Horror, Western, Science Fiction usw.). Die Dominanz amerikanischer Filme in dieser Liste erklärt sich aus der Hegemonie Hollywoods in der Weltfilmindustrie und den kolossalen Mitteln, die von den Studios und Produzenten eingesetzt werden. Einige klassische Wellen des Weltkinos sind vertreten, wie asiatische Martial-Arts-Filme, der italienische Neorealismus und die französische Nouvelle Vague.

Umfassende Liste von Oktober 2020

In früheren Ausgaben enthaltene Filme

Siehe auch 

 1001 Books You Must Read Before You Die
 1001 Albums You Must Hear Before You Die
 1001 Kinder- und Jugendbücher – Lies uns, bevor Du erwachsen bist! 
 1001 TV Shows You Must Watch Before You Die 
 1001 Video Games You Must Play Before You Die 

Liste (Filme)
Literarisches Werk
Ersterscheinung 2003